meldunek, w wojsku – sprawozdanie składane przełożonemu
 meldunek, w prawie – określenie adresu stałego lub czasowego zamieszkania określonej osoby.
 Meldunek – obraz olejny namalowany przez brytyjską malarkę Marjorie Violet Watherston